François Hertel, nom de plume de Rodolphe Dubé (1905-1985), prêtre catholique, poète, philosophe, essayiste, professeur et mémorialiste québécois.
 Jacques Hertel, seigneur de la Seigneurie Hertel, située en Mauricie, au Québec, au Canada. 
 Jean-Baptiste Hertel de Rouville (1668-1722) est un militaire de la Nouvelle-France.
 Jean-Baptiste-Melchior Hertel de Rouville (1748-1817) est un homme politique canadien.
 Jean-Baptiste-René Hertel de Rouville (1789-1858) est un militaire et un homme politique du Bas-Canada.
 Joseph-François Hertel de la Fresnière (1642-1722) est un officier militaire de la Nouvelle-France.
 Johann Wilhelm Hertel (1721-1771), compositeur allemand.
 Joseph Hertel (-), colon français venu s'installer en Nouvelle-France.
 Louis-Hugues Hertel de Chambly, ayant des intérêts dans la Seigneurie de Chambly, à Laprairie, devient Seigneur de Blainville.
 Peter Ludwig Hertel (1817-1899), compositeur, arrangeur et chorégraphe allemand.
 René-Ovide Hertel de Rouville (1720-1792) est un lieutenant général civil et criminel, directeur des forges du Saint-Maurice et juge à la Cour des plaids-communs de Montréal.
 Stefanie Hertel (née en 1979), chanteuse allemande.

Voir aussi 
 Hertel de Rouville

Toponymes 
 Maison Hertel-De La Fresnière, située sur la rue des Ursulines à Trois-Rivières et classée immeuble patrimonial en 1961.
 Seigneurie Hertel, au Québec, Canada.
 Lac Hertel, situé sur le mont Saint-Hilaire, en Montérégie, au Québec, Canada.
 Poste Hertel d'Hydro-Québec, situé en Estrie, au Québec, au Canada, qui avait été affecté par la tempête majeure de verglas en 1998.

Patronyme normand